Kurtschenko (russisch Курченко, englisch Kurchenko) steht für:
 Serhij Kurtschenko (* 1985), ukrainischer Unternehmer und Sportfunktionär
 Nadeschda Kurtschenko (1950–1970), sowjetische Stewardess und Opfer einer Flugzeugentführung
 (2349) Kurchenko, Asteroid des Hauptgürtels